Camel Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Camel Creek (Cameron River), Nebenfluss des Cameron River (Corella River) in Queensland
 Camel Creek (Coongan River), Nebenfluss des Coongan River in Western Australia
 Camel Creek (Hay River), Nebenfluss des Hay River (Eyre Creek) im Northern Territory
 Camel Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory